Orahovke (lat. -{Juglandaceae}-) su familija, poznata kao familija oraha, drveća, ili ponekad grmova, u redu -{Fagales}-. Razni članovi ove familije potiču iz Amerika, Evroazije, i Jugoistočne Azije. Članovi familije oraha imaju veliko aromatično lišće koje je obično naizmenično raspoređeno, mada su listovi naspram jedan drugog kod rodova -{Alfaroa}- i -{Oreomunnea}-.  Listovi su perasto kompozitni ili pršljenasti, i obično su 20–100 cm dugi. Ovo drveće se oplođava vetrom, i cvetovi su obično uređeni u rese.

Deset ili deset rodova u porodici obuhvata oko 50 vrsta, među kojima je i komercijalno važno orašasto drveće koja proizvodi orah (-{Juglans}-), pekan (-{Caria illinoinensis}-) i hikorije (-{Carya}-). Persijski orah, -{Juglans regia}-, jedna je od glavnih svetskih orašastih kultura. Orah, hikorija i gaulin su takođe dragoceni drvni materijal.

Taksonomija 

Poznati živi rodovi grupišu se u podfamilije, plemena i podplemena na sledeći način:

 Podfamilija -{Rhoipteleoideae Reveal}-
 -{Rhoiptelea Diels & Hand.-Mazz. 1932}-
 Podfamilija -{Engelhardioideae Iljinskaya 1990}-
 -{Alfaroa Standl. 1927—gaulin}-
 -{Engelhardia Lesch. ex Blume 1825–1826}-
 -{Oreomunnea Oerst. 1856}-
 Podfamilija -{Juglandoideae Eaton 1836}-
 Pleme -{Platycaryeae Nakai 1933}-
 -{Platycarya Siebold & Zucc. 1843}-
 Pleme -{Juglandeae Rchb. 1832}-
 Podpleme -{Caryinae D.E. Stone & P. S. Manos 2001}-
 -{Carya Nutt. 1818}-
 -{Annamocarya A.Chev. 1941}- (ponekad se uključuje u -{Carya}-)
 Podpleme -{Juglandinae D.E. Stone & P. S. Manos 2001}-
 -{Cyclocarya Iljinsk 1953}-
 -{Juglans L. 1753}-
 -{Pterocarya Kunth 1824}-

Sistematika 
Moderna molekularna filogenetika sugeriše sledeće odnose:

Vrste 
 -{Carya aquatica (F. Michx.) Elliott}-
 -{Carya cordiformis (Wangenh.) K. Koch}-
 -{Carya floridana Sarg.}-
 -{Carya glabra (Mill.) Sweet}-
 -{Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch}-
 -{Carya laciniosa (Michx. f.) G. Don}-
 -{Carya myristiciformis (F. Michx.) Elliott}-
 -{Carya ovata (Mill.) K. Koch}-
 -{Carya pallida (Ashe) Engl. & Graebn.}-
 -{Carya texana Buckley}-
 -{Carya tomentosa (Lam. ex Poir.) Nutt.}-
 -{Carya X brownii Sarg.}-
 -{Carya X collina Laughlin}-
 -{Carya X demareei E.J. Palmer}-
 -{Carya X dunbarii Sarg.}-
 -{Carya X laneyi Sarg.}-
 -{Carya X lecontei Little}-
 -{Carya X ludoviciana (Ashe) Little}-
 -{Carya X nussbaumeri Sarg.}-
 -{Carya X schneckii Sarg.}-
 -{Juglans ailantifolia Carrière}-
 -{Juglans boliviana (C. DC.) Dode}-
 -{Juglans californica S. Watson}-
 -{Juglans cinerea L.}-
 -{Juglans hindsii (Jeps.) Jeps. ex R.E. Sm.}-
 -{Juglans jamaicensis C. DC.}-
 -{Juglans major (Torr.) A. Heller}-
 -{Juglans mandshurica Maxim.}-
 -{Juglans microcarpa Berland.}-
 -{Juglans neotropica Diels}-
 -{Juglans nigra L.}-
 -{Juglans regia L.}-
 -{Juglans X bixbyi Rehder}-
 -{Juglans X intermedia Jacques}-
 -{Juglans X quadrangulata (Carrière) Rehder (pro sp.)}-
 -{Oreomunnea pterocarpa Oerst.}-
 -{Platycarya strobilacea Siebold & Zucc.}-
 -{Pterocarya stenoptera C. DC.}-

Plodovi 

Neki plodovi su na granici i teško ih je kategorisati. Hikorijski orasi (-{Carya}-) i orasi (-{Juglans}-) rastu unutar spoljne ljuske; ovi plodovi se ponekad smatraju koštunicama ili koštunarskim orasima, a ne pravim botaničkim orasima. „Trima” je specijalizovani izraz za takve orašaste koštunice.

Plodovi -{Juglandaceae}- često se mešaju sa koštunicama, ali su dodatni plod, jer je spoljašnja obloga ploda tehnički brakteja i stoga nije morfološki deo karpela; to znači da ne može biti koštunica, već je orah nalik na koštunicu. Ovi neobični orasi spadaju u dva različita tipa: u rodu oraha (-{Juglans}-) to je pseudodrupa, a u rodu hikorije (-{Carya}-) to je trima.

Vidi još 
 Orah

Reference

Spoljašnje veze